Kettinge (plaats), plaats in Denemarken
 Kettinge (parochie), parochie in Denemarken